La Patria – quotidiano pubblicato a Firenze dal 1847 al 1848;
 La Patria – quotidiano fondato a Bologna nel 1874 e cessato nel 1887;
 La Patria – quotidiano pubblicato a Bologna tra il 1911 e il 1912;
 La Patria – quotidiano fondato a Torino nel 1916 e cessato nel 1919.